Langenstein est un toponyme et un patronyme d'origine germanique composé des mots allemands lang(en) (« long(ue) ») et stein (« pierre »), c'est-à-dire « Longuepierre ».

Toponymes 
 Langenstein, commune autrichienne du district de Perg en Haute-Autriche ;
 , localité (Ortschaft) faisant partie de la commune allemande de Halberstadt, en Saxe-Anhalt ;
 , quartier (Stadtteil) de la commune allemande de Kirchhain, en Hesse.

Patronyme 
 , facteur d'orgue suisse du  ;
 Gottfried Langenstein (né en 1954), homme de média allemand.

Mégalithes 
 Langenstein est le nom de plusieurs menhirs situés en Allemagne et en Alsace, parmi lesquels :
 la Langenstein de Stahlberg, en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) ;
 la Langenstein de Soultzmatt, en Alsace (France).

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique